The Royal Scots Greys (2nd Dragoons) (dt.: „Die königlich-schottischen Grauschimmel“) waren ein schottisches Kavallerie-Regiment der britischen Armee. 

Die Geschichte des Regimentes begann im Frühjahr 1678 mit der Zusammenlegung von drei schottischen Dragonerregimentern als The Royal Regiment of Scots Dragoons. Drei Jahre später, 1681, wurde aus diesen drei Regimentern das The Royal Regiment of Scots Dragoons aufgestellt und sie bekamen mit Lieutenent general Thomas Dalziel ihren ersten Colonel of the Regiment. Im Jahr 1694 wurden sie als 4th Dragoons nummeriert. In Anerkennung dafür, dass das Regiment 1706 in der Schlacht bei Ramillies das französische Regiment du Roi besiegt, erhielt es Grenadiermützen in der damals im britischen Heer üblichen Form einer Mitra aus Stoff, die 1768 dort allgemein durch  Bärenfellmützen ersetzt wurde. 1707 wurde das Regiment in The Royal North British Dragoons (wobei mit North Britain allgemein das heutige Schottland gemeint war) umbenannt, hatte aber auf Grund seiner Schimmel – die englische Bezeichnung für Schimmel ist „grey“ – bereits den Spitznamen Grey Dragoons. Ab 1877 wurde diese Bezeichnung auch offiziell verwendet und das Regiment hieß 2nd Dragoons (Royal Scots Greys). 

In der Schlacht bei Waterloo zeichnete sich das Regiment aus. Es wurde dafür mit dem Schriftzug Waterloo im Abzeichen geehrt. Berühmt ist das Bild Scotland Forever! von Lady Elizabeth Butler, das den Angriff des Regimentes in der Schlacht zeigt. 

Von 1894 bis zu seinem Tod war Zar Nikolaus II. der Colonel-in-Chief des Regiments.

Auch im Zweiten Weltkrieg wurde das Regiment zunächst als Kavallerieeinheit eingesetzt, wurde aber schließlich ab September 1941 zu einer Panzereinheit umgerüstet.

1971 wurden in Edinburgh die 3rd Carabiniers (Prince of Wales’s Dragoon Guards) und die The Royal Scots Greys (2nd Dragoons) zu den The Royal Scots Dragoon Guards (Carabiniers and Greys) zusammengelegt. Es setzt die Tradition der beiden vereinigten Regimenter fort und trägt deshalb den Beinamen Carabiniers and Greys und den Schriftzug Waterloo im Abzeichen. 

Die Regimentskapelle The Pipes and Drums and Military Band of the Royal Scots Dragoon Guards hatte die LP „Farewell to the Greys“ aufgenommen – ein Abschiedsgeschenk an die Scots Greys zu deren Auflösung. Mit dem Titel Amazing Grace der LP gelang es ihnen am 15. April 1972, die Spitzenposition der Singles-Charts in Großbritannien (und auch in Australien) zu erreichen.

Das Regiment erlangte unter anderem 1815 für die Schlacht bei Waterloo und 1855 für die Schlacht von Balaklawa  Battle Honours.

Siehe auch 
 Liste der britischen Kavallerieregimenter der Frühen Neuzeit

Weblinks 

Historisches Regiment (British Army)
Regiment der Frühen Neuzeit
Kavallerieverband (Vereinigtes Königreich)
Militärischer Verband in den Koalitionskriegen
Gegründet 1678